Олег Родин:
 Родин, Олег Дмитриевич (род. 1956) — советский футболист.
 Родин, Олег Фёдорович (1918—?) — советский геолог, лауреат Ленинской премии.